

Biografia 
Alessandro Orsini nasce a Napoli nel 1975, figlio di Arturo Orsini, psicanalista e professore universitario; vive nel capoluogo campano fino a 15 anni, quando con la famiglia si trasferisce a Latina. Si diploma al liceo classico "Dante Alighieri" con il voto di 40/60, conseguendo successivamente una laurea in sociologia all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", per poi ottenere il dottorato di ricerca all'Università degli Studi Roma Tre.

Ricercatore universitario di sociologia generale dal 2004 presso la Libera Università Mediterranea, nel 2007 è stato oggetto di un procedimento disciplinare per assenteismo, che ottenne l'interesse della stampa, del sindacato e di numerosi docenti italiani di sociologia, decisi a difenderlo.

Dal 2008 al 2016 è stato ricercatore di sociologia dei fenomeni politici presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, dove dal 2013 al 2016 ha diretto il Centro studi sul terrorismo, occupandosi degli attentati di matrice islamica in Europa.

Nel 2010 ha vinto il premio Acqui Storia con il saggio Anatomia delle Brigate rosse, pubblicato da Rubbettino dopo esser stato rifiutato da Il Mulino. La pubblicazione, tradotta in inglese col titolo Anatomy of the Red Brigades: The Religious Mind-set of Modern Terrorists, è stata recensita sfavorevolmente per "l'approccio completamente astorico", la "confusione metodologica", le omissioni, la controversa lettura delle formazioni politiche di sinistra come "parte di una tradizione ideologica intrinsecamente violenta", l'approccio deliberatamente inquisitorio e la costruzione di una "teologia politica de-storicizzata". Secondo Times Higher Education il libro "sfiora il record mondiale di definizioni omesse e questioni evitate", è caratterizzato da generalizzazioni, toni melodrammatici e schematismo interpretativo, e ne sconsiglia la lettura se non a chi cerchi appigli per la repressione violenta dei cattivi soggetti. Altre recensioni hanno sottolineato l'inadeguatezza della contestualizzazione storica e l'assenza di un'analisi del retroterra politico-culturale oltre alla presenza di molteplici suggestioni non approfondite che disorienterebbero il lettore. Il saggio è stato pesantemente criticato anche da Paolo Persichetti, dell'area della sinistra antagonista, che lo ha ritenuto privo di elaborazione intellettuale e contraddistinto da una metodologia di analisi arcaica.

Nel 2016 Orsini ha ricevuto il premio Cimitile nella sezione "attualità" per il suo primo saggio sull'ISIS. Da settembre a dicembre del 2016 ha fatto parte della commissione per lo studio dell'estremismo jihādista in Italia, istituita dal governo Renzi. Dal 2016 è professore associato presso la Luiss Guido Carli, dove insegna sociologia generale e del terrorismo. Dal 2011 al 2021 è stato ricercatore affiliato presso il Center for International Studies del Massachusetts Institute of Technology. Collabora con il comitato "Scenari futuri" dello Stato maggiore della difesa e ha diretto, sino al 2022, l'Osservatorio sulla sicurezza internazionale della Luiss. Ha inoltre curato una rubrica per Il Messaggero, cessata a marzo 2022 contestualmente all'avvio della collaborazione con Il Fatto Quotidiano. Diventa anche ospite fisso nella trasmissione televisiva Cartabianca.

Controversie 
Con l'invasione russa dell'Ucraina del 2022 Alessandro Orsini è stato frequentemente invitato come opinionista nei talk show televisivi, dove ha esposto tesi che hanno suscitato ampie polemiche. A suo avviso, la causa prima del conflitto sarebbe stato l'allargamento a est della NATO, l'invio di strumenti militari all'esercito ucraino sarebbe stato non desiderabile, dato che a suo dire l'Ucraina avrebbe dovuto astenersi dalla difesa della propria integrità territoriale per  negoziare compromessi con la Russia, e Vladimir Putin non sarebbe che oggetto di una campagna di demonizzazione occidentale.

In seguito ad alcuni interventi televisivi sul tema del conflitto in Ucraina, la Luiss con una nota ufficiale ha preso le distanze dalle posizioni espresse da Orsini e ad aprile ha annunciato la chiusura dell'Osservatorio sulla sicurezza internazionale, da lui diretto, per il mancato rinnovo della collaborazione con Eni che sosteneva il progetto.

Opere

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni